Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2011 проводился с 12 по 19 февраля 2011 в городе Фарго (штат Северная Дакота).

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победителями чемпионата (в 5-й раз в своей истории) стала команда скипа Патти Ланк, победившая в финале команду скипа Эллисон Поттингер. Бронзовые медали завоевала команда скипа Кассандра Поттер.

Одновременно и там же проходил чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2011.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1, «1-я команда против 2-й»). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2, «3-я команда против 4-й»). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали получает команда, проигравшая в полуфинале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

 Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

 Плей-офф 

 Четвертьфиналы 

1-я команда против 2-й. 17 февраля, 21:003-я команда против 4-й. 17 февраля, 21:00 Полуфинал 18 февраля, 17:00 Финал 19 февраля, 11:00''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2011
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2011

Спорт в США в 2011 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Северной Дакоте
Февраль 2011 года